Sohemo da Arménia foi um príncipe da Arménia da dinastia Orôntida, onde teve origem os reis de Sofena. Governou entre 56 a.C. e 63 a.C.

Ver também 

Reis de Sofena